Sir Lawrence Worthington Parsons (1850-1923) − generale britannico
 Lawrence Parsons, II conte di Rosse (1758-1841) – nobile irlandese
 Lawrence Parsons, IV conte di Rosse (anche citato come Laurence Parsons, 1840-1908) – nobile irlandese ed astronomo amatoriale